Ernest Thesiger (1879-1961), acteur britannique
 Frederic Thesiger (1868-1934), homme d'État britannique
 Frederic Thesiger (1794-1878), juriste et homme politique britannique
 Frederic Augustus Thesiger (1827-1905), général britannique
 Wilfred Thesiger (1910-2003), explorateur et écrivain britannique